La Primera División de Chile 2019 (conosciuta anche con il nome di Campeonato Nacional AFP PlanVital 2019 per ragioni di sponsor) è stata la 103ª edizione della massima serie calcistica del Cile, organizzata dalla federazione cilena. Al campionato hanno partecipato 16 squadre. Il campionato è iniziato il 15 febbraio 2019, concludendosi il 29 novembre dello stesso anno.

Il torneo è stato prima sospeso e poi interrotto definitivamente durante la disputa della 24ª giornata a causa del clima di protesta scoppiato in tutto il paese nell'autunno del 2019. Dopo ben cinque settimane di manifestazioni in diverse parti del Cile, la federazione calcistica cilena ha provato a far riprendere la disputa del campionato con l'organizzazione della 26ª giornata. Tuttavia, di questa giornata si è potuta disputare solo una partita, mentre un secondo incontro tra Unión La Calera e Deportes Iquique è stata addirittura interrotta dai tifosi del Colo-Colo. Dopo questa nuova sospensione il campionato non si è potuto concludere. La ANFP ha dunque deciso di dichiarare campione il Club Deportivo Universidad Católica, ovvero la squadra in testa alla classifica al momento della sospensione. Il Colo-Colo si è classificato in seconda posizione, ottenendo così la qualificazione per la Coppa Libertadores.

Squadre partecipanti

Formato 
Il formato del campionato prevedeva la disputa di 30 giornate con un sistema di girone all'italiana con gare di andata e ritorno. Le prime tre classificate si sono qualificate alla Coppa Libertadores, mentre le squadre piazzatesi dal 4º al 7º posto hanno ottenuto il pass per la Coppa Sudamericana. In questa stagione non si sono avute retrocessioni.

Per agevolare lo sviluppo di giocatori cileni, il regolamento del campionato prevedeva la possibilità per ogni squadra di inserire un massimo di 5 giocatori stranieri (anche se in questo numero non si consideravano i giocatori appartenenti alle giovanili).

Classifica

Calendario e risultati

Andata

Ritorno

Statistiche

Classifica marcatori

Allenatori

Note 

Primera División (Cile)
Calcio nel 2019